Annaba (provincie), een provincie van Algerije;
Annaba (stad), de hoofdstad van de provincie Annaba;
USM Annaba, een Algerijnse voetbalclub uit Annaba.